Il Torneo di Pasqua 1922 è stata la seconda edizione della omonima manifestazione di hockey su pista. La manifestazione venne disputata in Svizzera nella città di Montreux dal 15 al 17 aprile 1922. Il torneo fu organizzato dal dal Montreux Hockey Club.

Il trofeo è stato vinto dal  per la seconda volta nella sua storia.

Formula 
Il Torneo di Pasqua 1922 vide la partecipazione di due squadre. Vennero disputate tre gare e il club che per primo fosse riuscito a vincere due incontri si aggiudicava il trofeo.

Squadre partecipanti

Partite

Collegamenti esterni 
 
 
 

Coppa delle Nazioni di hockey su pista
Hockey su pista nel 1922
Hockey su pista in Svizzera
Hockey su pista a Montreux
Competizioni sportive a Montreux